Ва́ухконен () — финская фамилия. Известные носители:

 Ваухконен, Вильгельм (1887—1957) — финский стрелок.
  (род. 1989) — финский хоккеист.